Nerva ist der Name folgender Personen: 
 Nerva (30–98), römischer Kaiser von 96 bis 98
 Aulus Licinius Nerva (Prätor 166 v. Chr.), Prätor 166 v. Chr.

 Lucius Cocceius Nerva, römischer Politiker

 Publius Silius Nerva, römischer Politiker und Senator, Konsul 20 v. Chr.
 Quintus Acutius Nerva, römischer Senator und Konsul im Jahr 100

Nerva steht für:
 Nerva (Cognomen), römischer Beiname
 Nerva (Huelva), spanische Stadt
 Nerva-Forum, Kaiserforum in Rom
 Nerva, in der antiken Geografie Fluss in Nordspanien, siehe Nervión
 Via Nerva, eine Römerstraße in Nordafrika

NERVA steht für
 NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application), ein US-amerikanisches Raketentriebwerkprogramm

Siehe auch:
 Renault Nerva Grand Sport

NERVA